Horváth Antal (1809–1871) főispán, országgyűlési követ, császári és királyi kamarás, főispáni helytartó 
 Horváth Antal (1818–1891) római katolikus plébános és cimzetes kanonok
 Horváth Antal (1848–1912) szőlész, ügyvéd
 Horváth Antal (1852–?) tanítóképző-intézeti igazgató
 Horváth Antal (1870–1946) építészmérnök, a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke
 Horváth Antal (1895–?) községi jegyző
 Horváth Antal (1906–?) Népművészet Mestere díjas (1978) szalmafonó
 Horváth Antal (1926–?) agrármérnök, növénytermesztési üzemmérnök
 Horváth Antal (1932–1996) római katolikus plébános és kanonok

Jegyzetek